Fenrir o Fenris – personaggio della mitologia norrena con le sembianze di un lupo
 Fenris – personaggi dei fumetti Marvel Comics
 Fenris – gruppo musicale black metal olandese
 Fenris – software
 HMS Fenris – nave della marina svedese
 S/S Fenris – nave svedese
 Fenris, el elfo – romanzo di Laura Gallego García del 2004
 Fenris Dijon – società di football americano francese

Pagine correlate 
Fenrir (disambigua)